Antoine Teyssier (1862-1930), homme politique français ;
 Agathe Teyssier (19?-), actrice, réalisatrice et scénariste française ;
 Arnaud Teyssier (1958-), inspecteur général de l'Administration ;
 Christine Teyssier (1962-), danseuse et chorégraphe française ;
 Éric Teyssier (1962-), historien français ;
 Fernand Teyssier (1937-1988), peintre et sculpteur français ;
 Francisque Teyssier (1969-), coureur cycliste français, champion de France du contre-la-montre ;
 Jacqueline Teyssier (1923-2022), juive française déportée à Auschwitz puis à Bergen-Belsen, survivante et témoin de la Shoah.
 Jacques Teyssier (1955-2009), militant de la lutte pour les droits LGBT ;
 Louis-Casimir Teyssier (1821-1916), militaire français ;
 Marie Teyssier (1899-1993), peintre français apparenté aux impressionnistes ;
 Paul Teyssier (1915-2002), linguiste français ;
 Serpentine Teyssier (19?-), actrice française.

Patronyme français